Leon V Armeńczyk – cesarz wschodniorzymski 813–820
 Leon V – papież 903
 Leon V – król Armenii
 Leo V – karłowata galaktyka sferoidalna